Купата на футболната лига 2009/10, позната като Карлинг Къп поради спонсора Карлинг, е 50-ият сезон на Купа на футболната лига, турнир с диркетни елиминации за топ 92-та футболни отбора от Англия. Победителите се класират за трети квалификационен кръг на Лига Европа 2010/11, ако все още не са се класирали за европейско състезание.

Първи кръг 
Тегленето за първия кръг се състоя на 16 юни 2009, с мачове играни два месеца по-късно в седмицата, която започва с 10 август 2009.

1 Резултат след 90 минути

Втори кръг 
13-те отбора от Висшата лига, които не участват в европейски състезания се включват в тази фаза на турнира, заедно с победителите от първия кръг, Нюкасъл Юнайтед и Мидълзбро, които пропускат първия кръг. От втория кръг нататък, отборите не са разделени географски. Тегленето за втория кръг се проведе на 12 август 2009, след мачовете от първия кръг и са играни в седмицата, която започва с 24 август 2009.

1 Резултат след 90 минути

Трети кръг 
Седемте отбора от Висшата лига, които участват в европейски състезания се включват в този кръг, заедно с победителите от втори кръг. Тегленето за третия кръг се проведе на 29 август 2009, след мачовете от втория кръг. Мачовете се играха през седмицата, която започва от 21 септември 2009.

1 Резултат след 90 минути

Четвърти кръг 
Тегленето за четвърти кръг се състоя след изиграването на мачовете от третия кръг, на 26 септември 2009 и мачовете бяха играни през седмицата, която започва от 26 октомври 2009. Единствените отбори, които не са от Висшата лига са Барнзли, Питърбъроу Юнайтед и Скънторп Юнайтед.

1 Резултат след 90 минути

Пети кръг 
Тегленето за петия кръг бе на 31 октомври 2009 и мачовете бяха играни през седмицата, която започва от 30 ноември 2009.

Полуфинали 
Тегленето за полуфиналите се състоя на 2 декември 2009, след приключването на мачовете от петия кръг. Първите мачове трябваше да се играят през седмицата, която започва от 4 януари 2010, но поради лошото време, както и снега и леда в Северозападна Англия мачовете бяха преместени.

Първи кръг

Втори кръг 

Астън Вила печели с общ резултат 7–4

Манчестър Юнайтед печели с общ резултат 4–3

Финал 

Финалът се игра на Уембли, в неделя, 28 февруари, 2010.

Външни препратки 
 Официален сайт на Карлинг Къп 
 Новини за Карлинг Къп във football-league.co.uk
 Карлинг Къп в bbc.co.uk

Турнири по футбол в Англия